Первый дивизион 1978 () — 36-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 23 апреля 1978 года и закончился 24 сентября 1978 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1978
Фарерские острова
1978 год на Фарерских островах